Ярослав Габро, Ярослав Ґабро (* 31 липня 1919, Чикаго, Іллінойс, США — † 28 березня 1980, Чикаго) — перший єпископ Чиказький Української греко-католицької церкви (1961—1980).
 Габро Василь Васильович — «Заслужений лікар України».
 Габро — магматична інтрузивна рівномірнозерниста порода.